Gallaud ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Gallaud (1897–1985), US-amerikanischer Jazzpianist
 Marie Gallaud (1867–1945), französische Schriftstellerin